Турнир Finlandia Trophy 2009 года — четырнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в Финляндии с 8 по 11 октября, где соревнования проходили в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. Турнир среди спортивных пар не проводился.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы

Ссылки 
 Расписание и результаты
 Предварительные списки участников

2009 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Октябрь 2009 года
Спорт в Финляндии в 2009 году